Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 2002 was de 14e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Vanuatu en Fiji. Winnaar van het toernooi werd Australië, voor de elfde keer. In de finale werd Fiji verslagen. Er werd gespeeld in 2 rondes, een groepsfase en een finale. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2003. De winnaar, Australië, kwalificeerde zich voor dat toernooi.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale

Australië wint over 2 wedstrijden met 15–0 en wordt kampioen.

Voetbal in 2002
Voetbal in Fiji
Voetbal in Vanuatu
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19
Sportevenement in Fiji
Sportevenement in Vanuatu